Шаранто́н-ле-Пон () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 6 км на південний схід від Парижа, 6 км на північний захід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 13704 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 30192,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Персоналії 
 Евелін Буї (* 1953) — французька акторка.

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Шарантон-ле-Пон 
 [ Розташування муніципалітету Шарантон-ле-Пон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн